S&Р/TSX 60 индекс — индекс фондового рынка, составленный из 60 крупных компаний, котирующихся на фондовой бирже Торонто. Управляется канадский индекс S&P комитетом, TSX 60 является частью Standard & Poor’s.

В сочетании с S&P/TSX Completion Index формирует S&P/TSX Composite Index.

Составляющие индекса 
Компании, акции которых входили в состав индекса по состоянию на май 2022 года.

Примечания

Ссылки 
 Индекс S&Р/60 менеджеров по закупкам Чикаго индекс на фондовой бирже Торонто
 Индекс S&Р/60 менеджеров по закупкам Чикаго индекс на индекс Доу-Джонса индексы
 Блумберг страницы для SPTSX60:инд

Фондовые индексы
Экономика Канады